Ла Дистансија има више значења:

 Ла Дистансија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Дистансија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику